Stade Jean-Bouin, puede referirse a:

 Stade Jean-Bouin (París), estadio de la ciudad de París
 Stade Jean-Bouin (Angers), estadio de la ciudad de Angers